Robert Roth (aktor) 
Robert Roth (aktywista) 
Robert Roth (muzyk)
Robert Roth (zapaśnik)